

Philanthropie 
 , don volontaire aux personnes dans le besoin 
 Charité (vertu), vertu qui porte à désirer et à faire le bien d'autrui

Autres

Architecture 
 Prieuré Notre-Dame de La Charité-sur-Loire
 Abbaye de la Charité-lès-Lézines, ancienne abbaye cistercienne située à Lézinnes dans l'Yonne et la région de Bourgogne-Franche-Comté
 Abbaye Notre-Dame de la Charité, abbaye située à Fretigney-et-Velloreille en Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté
 Abbaye Notre-Dame-de-la-Charité de Neuvelle-lès-la-Charité, abbaye cistercienne d'hommes située sur la commune actuelle de Neuvelle-lès-la-Charité dans la Haute-Saône
 Chapelle de la Charité, chapelle située à Saint-Quentin dans l'Aisne en région des Hauts-de-France
 Chapelle de la Charité d'Arles, partie du couvent des Carmélites d'Arles
 Chapelle Notre-Dame-de-Charité de Rouen, chapelle catholique située à Rouen
 Chambre de Charité de Courtonne-la-Meurdrac, édifice situé à Courtonne-la-Meurdrac dans le Calvados en région Normandie
 Couvent de la Charité
 Couvent de la Charité de Caen, ancien couvent situé à Caen 
 Couvent de la Charité de Bayeux, édifice situé à Bayeux dans le Calvados
 Fontaine de la Charité, ancienne fontaine publique de Paris
 Foyer de charité d'Ottrott, monument historique situé à Ottrott dans le Bas-Rhin
 Hospice de la Charité (Mâcon), ancienne institution de la Charité de Mâcon
 Vieille Charité, bâtiment du  situé dans le  arrondissement de Marseille

Cinéma 
 Charité biz'ness, film français de Thierry Barthes
 La Charité du prestidigitateur, film français d'Alice Guy

Histoire 
 Ordre de la Charité chrétienne, ordre institué par Henri III pour récompenser les officiers et soldats blessés au service de l'État

Littérature 
 Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, drame médiéval de Charles Péguy

Musique 
 Love 4 One Another Charities Tour, tournée de Prince

Mythologie 
 Charites, déesses personnifiant la vie la séduction, la beauté, la nature, la créativité et la fécondité

Organisations caritatives 
 Atelier de charité, organisation destinée à fournir du travail aux indigents
 Bazar de la Charité, vente de bienfaisance rue Jean-Goujon à Paris (1885)
 Confrérie de charité, association de paroissiens catholiques qui assurent bénévolement les inhumations
 Confrérie de la Charité, organisation humanitaire fondée à Paris en 1665
 Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement
 Foyers de charité, communautés de l'église catholique
 Grand orchestre de charité de Noël, fondation d'aide aux enfants et personnes âgées malades
 Œuvres de charité à Lyon, organisations religieuses ou laïques lyonnaises 
 Suprême charité (Bruxelles), organe de supervision et d'inspection des fondations charitables de Bruxelles

Peinture 
 Charité, tableau de Francesco Salviati conservé à la Galerie des Offices de Florence
 Charité romaine, scène de piété filiale représentée par plusieurs artistes
 La Charité, tableau d'Andrea del Sarto conservé au Louvre
 La Charité, tableau d'Andrea del Sarto conservé à la National Gallery of Art de Washington
 La Charité, tableau de Antonio Rotta conservé au musée historique du Château de Miramare de Trieste.
 La Dame de charité, tableau de Jean-Baptiste Greuze conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon

Politique 
 Parti de la charité, de la liberté et de la diversité, ancien parti politique néerlandais

Psychologie 
 Principe de charité, type de compréhension des propos d'autrui leur attribuant un maximum de rationalité

Religion

Congrégations religieuses 
 Auxiliatrices de la charité, congrégation religieuse catholique fondée par Thérèse Joly et le père Jean-Émile Anizan
 Carmélites de la Charité, congrégation religieuse féminine de droit pontifical
 Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, congrégation fondée en 1835 par Marie-Euphrasie Pelletier
 Congrégation des Écoles de charité, congrégation cléricale enseignante de droit pontifical
 Congrégation Notre-Dame de Charité de Rouen, institut religieux catholique féminin fondé en France en 1713
 Filles de la charité, congrégation religieuse catholique fondée au  par Vincent de Paul
 Franciscaines de la charité chrétienne, congrégation religieuse féminine hospitalière de droit pontifical
 Frères de la charité de Gand, congrégation laïque masculine de droit pontifical
 Frères Missionnaires de la Charité, congrégation religieuse laïque masculine
 Institut de la Charité, congrégation cléricale de droit pontifical
 Missionnaires de la Charité, congrégation religieuse catholique fondée à Calcutta en 1950 par mère Teresa 
 Ordre de Notre-Dame de Charité, ordre religieux de droit pontifical
 Ordre des Hospitaliers de la Charité-Notre-Dame, ordre fondé à Châlons-en-Champagne par Guy de Joinville  
 Petites Sœurs missionnaires de la charité, congrégation religieuse féminine hospitalière
 Servantes adoratrices du Saint-Sacrement et de la Charité, congrégation religieuse féminine de droit pontifical
 Serviteurs de la charité, congrégation cléricale de droit pontifical
 Sœurs joséphites de la charité, congrégation religieuse féminine de droit pontifical
 Sœurs de la Providence de l'institut de Charité, congrégation religieuse hospitalière et enseignante
 Sœurs du Très-Saint-Sacrement et de la Charité, congrégation religieuse catholique fondée par Antoine Moreau (1671)
 Servantes de Jésus de la Charité, congrégation religieuse féminine de droit pontifical
 Servantes de la Charité, congrégation religieuse féminine enseignante et hospitalière de droit pontifical

Personnalité 
 Charité (sainte), martyre chrétienne (IIe siècle)
 Pierre de Charité de Ruthie, évêque de Rieux de 1705 à sa mort

Prière 
 Acte de charité, prière catholique liée à l'une des trois vertus théologales

Sport 
 Abraham Charité (1917-1991), haltérophile néerlandais
 La Charité Basket 58, équipe de basket-ball de La Charité-sur-Loire

Toponyme 
 Bourguignon-lès-la-Charité, commune de la Haute-Saône
 District de La Charité, ancienne division territoriale de la Nièvre (1790 à 1795)
 Neuvelle-lès-la-Charité, commune de la Haute-Saône

Vin 
 Côtes-de-la-charité, vin produit dans la Nièvre

Voir aussi